Кожевин — фамилия; имеет женскую форму Кожевина.
 Кожевин, Алексей Петрович (1925—1944) — советский солдат; закрыл своим телом пулемёт врага.
 Кожевин, Владимир Григорьевич (1907—1990) — начальник комбината «Кемеровоуголь», Герой Социалистического Труда.
 Кожевин, Игорь Вадимович (род. 1971) — российский журналист и телеведущий.

 Кожевина, Наталья Дмитриевна (род. 1946) — украинский государственный и общественный деятель.